{{Info/Taxonomia
 | nome   = Cajazeira
 | cor    = lightgreen
 | imagem = Spondias_mombin_MS4005.JPG
 | imagem_legenda = S. mombin frutificando perto de Fô, em Burquina Fasso.
 | domínio = Eukaryota
 | reino  = Plantae
 | divisão = Magnoliophyta
 | classe = Magnoliopsida
 | ordem  = Sapindales
 | família = Anacardiaceae
 | género = Spondias
 | espécie = S. mombin
 | binomial = Spondias mombin
 | binomial_autoridade = (L.)
 | sinónimos =
 Spondias lutea - L.
}}
A cajazeira (Spondias mombin ou Spondias lutea), também conhecida pelos nomes cajazeiro, cajá, cajá-mirim, cajazinha, taperebá, acaiá, acaiaba, acajá, acajaíba, ambaló, ambareira, ambareiro, ambaró, cajaeiro, cajarana, cajá-pequeno, cajazeiro-miúdo, catona, guegue, ibametara, cajá manga, minguengue, moxubiá, muguengo e muguengue , é uma árvore que chega a medir até 25 metros, da família das anacardiáceas, de casca adstringente e emética, madeira branca, folhas imparipenadas, flores aromáticas em grandes panículas e drupas alaranjadas, de polpa resinosa, ácida, comestível e saudável, conhecidas como cajás. O fruto da árvore é chamado de cajá, ambaló, ambaró, cajá-mirim, cajazinha, tapareba, taperebá, taperibá  tapiriba ou caju-manga.

A árvore é nativa dos trópicos, ocorrendo no Brasil na região da Amazônia, Região Nordeste do Brasil (mata atlântica e floresta estacional semidecidual) e no estado de São Paulo. Suas raízes, folhas, flores, frutos e sementes têm inúmeros usos medicinais. No sudeste da Bahia, é usada para o sombreamento permanente do cacaueiro.

 Etimologia 
"Cajá" vem do termo tupi aka'yá. "Cajá-mirim" vem do termo tupi para "cajá pequeno". "Taperebá" vem do tupi taperei'iwa. Lutea é o termo latino para "amarelo", numa referência à cor dos frutos de cajá.

 Clima e solo 
A cajazeira desenvolve-se bem em climas úmidos, subúmidos e quentes, que tenham uma taxa de precipitação anual entre  e . Recomenda-se, para o seu plantio, solos profundos e bem drenados, de forma a proporcionar, para as raízes da planta, um desenvolvimento satisfatório. Não são recomendados os terrenos com declividade acima de 20%.

 Plantio 
Para o plantio da cajazeira, recomenda-se o plantio de estacas lenhosas, com  de comprimento, com três a 6 centímetros de diâmetro, obtidas de plantas de boas características agroindustriais, ou mudas clonadas. Recomenda-se, ainda, a abertura de covas cúbicas de 40 centímetros adubadas com vinte a 30 litros de esterco curtido, 300 gramas de superfosfato simples, 50 gramas de ureia e 30 gramas de cloreto de potássio.

A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) sugere a adaptação de tecnologia utilizada em outras fruteiras tropicais com porte parecido. Desta forma, a adubação deve ser feita com quatrocentos gramas de superfosfato simples, 200 gramas de ureia e 150 gramas de cloreto de potássio parcelados em 3 vezes ao ano. A planta deve estar livre de outros vegetais daninhos, através de capinas. Deve-se realizar a eliminação do broto terminal quando a planta atingir 60 centímetros de altura, a fim de proporcionar uma melhor distribuição dos ramos e uma arquitetura da copa mais adequada.

 Colheita e comercialização 
A colheita é feita manualmente, através da coleta dos frutos maduros caídos. Nos estados produtores, o período de safra varia: maio a junho na Paraíba; fevereiro a maio na região sudeste da Bahia; agosto a dezembro no Pará e janeiro a maio no Ceará.

A comercialização na região Sul da Bahia é feita em feiras livres, às margens de rodovias próximas às unidades de produção e nas indústrias de processamento de polpas localizadas na região.

 Pragas e doenças 
Apesar de não se encontrar plantios de cajazeiras tecnicamente formados, vários pesquisadores já identificaram a ocorrência de pragas e doenças, que prejudicam o desenvolvimento e a produção dessa fruteira.

A mosca-das-frutas (Anastrepha sp.'') inicia seu ataque quando o cajá se encontra verdoengo ou de vez; os ovos são depositados no interior dos frutos. Após a eclosão, as larvas se alimentam da polpa e facilitam a entrada de fungos e bactérias, provocando podridão e queda de frutos. Os frutos caídos abrigam as larvas e estas saem dos frutos e penetram no solo a cinco centímetros de profundidade, onde posteriormente se transformam em pupas e adultos. Recomenda-se coletar e enterrar os frutos caídos com sintomas do ataque dessa praga para diminuir a população futura nos pomares.

Outros insetos que afetam a cajazeira são: saúvas, tripes, cochonilhas, lagartas que atacam folhas, ramos e frutos.

As principais doenças descritas são: antracnose, verrugose, resimose, cercosporiose e mancha-de-alga.

Nutrientes e consumo do fruto 
O cajá é uma fruta rica em sais minerais, tais como o fósforo, o ferro e o cálcio. É também uma grande fonte de vitaminas A, B e C, apresentando também fibras, que aumentam a sensação de saciedade e têm pouca caloria, sendo incluso na maioria das dietas para emagrecimento.

Sendo uma fruta ácida, em geral não é consumido ao natural. Pode também ser bebido como suco, ou consumido em forma de sorvete, geleias, vinhos, licores, refrescos, polpas e também como caipirinha.

Ligações externas 

 
 Informações sobre o fruto no site do CEPLAC

Anacardiaceae
Flora da Mata Atlântica
Flora do Ceará
Frutos do Brasil